Bulgarini ist der Name von 

 Bartolomeo Bulgarini (1300/1310–1378), italienischer Maler aus Siena
 Bellisario Bulgarini, italienischer Dichter des 17. Jahrhunderts aus Siena